Mužská čtyřhra Adelaide International I 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři párů. První světová dvojice obhajující titul z předchozího ročníku, Nizozemec Wesley Koolhof s Britem Nealem Skupskim, prohrála ve druhém kole s McDonaldem a Melem. První ze dvou adelaidských turnajů v sezóně 2022 vyhráli Indové Rohan Bopanna a Ramkumar Ramanathan.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, britsko-finský pár Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara, který ve finále zdolal britsko-novozélandské turnajové pětky Jamieho Murrayho a Michaela Venuse po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej. Glasspool na okruhu ATP Tour vybojoval třetí deblový titul. Pro Heliövaaru to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Bodový zisk Fina premiérově posunul do elitní světové desítky ve čtyřhře, na 9. místo.

Nasazení párů 
Všechny páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Adelaide International I 2023